

Жінки 
 Копієвська Ольга Рафаілівна — завідувачка кафедри Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Чоловіки 
 Копієвський Віктор Валерійович (* 1990) — український футбольний арбітр. Представляє місто Кропивницький.

Примітки